Horovitz ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Horovitz (* 1966), amerikanischer Hip-Hop Musiker, siehe Ad-Rock
 Armin Horovitz (1880–1965), polnischer Maler
 Béla Horovitz (1898–1955), Verleger
 Dora Horovitz (1897–19??), österreichische Fotografin
 Inés Horovitz (1997 promoviert), Paläontologin in den USA
 Israel Horovitz (1939–2020), amerikanischer Dramatiker, Drehbuchautor und Schauspieler
 Jesaja Horovitz (1565–1630), Talmudist, Kabbalist und Oberrabbiner in Prag
 Josef Horovitz (1874–1931), deutscher Orientalist
 Joseph Horovitz (1926–2022), britischer Komponist und Dirigent
 Leopold Horovitz (1837–1917), Porträtmaler ungarischer Abstammung
 Markus Horovitz (1844–1910), deutscher Rabbiner
 Michael Horovitz (1935–2021), britischer Poet, Performancekünstler, Herausgeber und Übersetzer
 Karl Lark-Horovitz (1892–1958), amerikanischer Physiker österreichischer Herkunft
 Pinchas David Horovitz (1876–1941), Großrabbiner, Kabbalist und Begründer der chassidischen Bostoner Dynastie
 Rachael Horovitz (* 1961), amerikanische Filmproduzentin
 Stephanie Horovitz (1887–1942), polnische Chemikerin und Psychologin

Siehe auch:
Horvitz
Horowitz
Horwitz